

Lokalizacje

Stany Zjednoczone

Miejscowości 
 Cornwall – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Cornwall – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lebanon
 Cornwall – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Addison
 Cornwall – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Cornwall-on-Hudson – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange, położona nad brzegiem rzeki Hudson

Gminy 
 Cornwall (ang. Cornwall Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Cornwall (ang. Cornwall Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Henry
 Cornwall (ang. Cornwall Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Orange
 Cornwall (ang. Cornwall Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Cornwall (ang. Cornwall Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Addison

Kanada 
 Cornwall – miasto w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Cornwall – miasto w Kanadzie, w prowincji Wyspa Księcia Edwarda

Pozostałe 
 Cornwall – jedno z 3 hrabstw Jamajki

Pozostałe 
 HMS „Cornwall” – brytyjski ciężki krążownik
 Mark Cornwall – brytyjski historyk

Zobacz też 
 Cape Cornwall
 Kornwalia – hrabstwo i półwysep w Wielkiej Brytanii
 Księstwo Kornwalii
 Książę Kornwalii
 Hrabiowie i książęta Kornwalii
 North Cornwall
 Okręg wyborczy Cornwall
 Okręg wyborczy East Cornwall
 Okręg wyborczy North Cornwall